Монастырь Сан Херонимо де Котальба (вал. Sant Jeroni de Cotalba, ) — монастырь, основанный в 1388 году. Здание монастыря, построенное между XIV и XVIII веками, расположено в муниципалитете Альфауир провинции Валенсия, в 8 км от муниципалитета Гандиа.

Этот монастырь — одно из самых известных монастырских зданий Валенсийского сообщества. Так как его строительство охватывает значительный временной период — с XIV по XVIII века, то здание отличается стилистическим разнообразием, охватывая пять различных стилей: мудехар, готика, архитектура эпохи Возрождения, барокко и неоклассицизм.

В 1388 году герцог Альфонсо де Арагон и Вейя поощрил строительство монастыря. Ответственным за организацию строительства, согласно летописи, являлся , отец поэта Аузиаса Марка. В этом монастыре также покоятся останки двух жен Аузиаса Марка. 

В XVI веке монастырь получил защиту семьи Борджиа, которая расширила монастырь. Легенда гласит, что в обители проповедовал католический святой Викентий Феррер. Одним из монахов монастыря был художник эпохи Возрождения .

С мая 2005 года монастырь открыт для посещений.

Литература

Ссылки 
   

Католические монастыри Испании
Монастыри, основанные в XIV веке
Здания и сооружения, заложенные в 1388 году
Здания и сооружения провинции Валенсия
Культовые сооружения автономного сообщества Валенсия‎
Монастыри иеронимитов